Othrys (berg) - berg in Griekenland met een rol in de mythologie

 Psyllaephagus othrys - insect
 Microcharon othrys - soort pissebed